Ágata de Hohenlohe-Schillingsfürst (24 de julio de 1888-12 de diciembre de 1960) fue una princesa alemana,  hija del duque Víctor II de Ratibor y de su esposa, la condesa María Breunner-Enckevoirth.

Matrimonio e hijos 
En 1910 contrajo matrimonio con el príncipe Federico Guillermo de Prusia, siendo excomulgada de la Iglesia católica ya que Federico Guillermo era luterano. Tuvieron cuatro hijas:
 María Teresa (2 de mayo de 1911-2005), desposó en 1932 a Aloys Rodolfo Hug, con descendencia.
 Luisa Enriqueta (21 de julio de 1912-12 de octubre de 1973), desposó en 1936 a Guillermo Schmalz, con descendencia.
 Mariana (23 de agosto de 1913-1 de marzo de 1983), desposó en 1933 al príncipe Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld, con descendencia.
 Isabel (9 de febrero de 1919-24 de agosto de 1961), desposó en 1948 a Heinz Mees, sin descendencia.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Prusia por matrimonio
Excomulgados por la Iglesia católica
Princesas de Alemania del siglo XIX
Princesas de Alemania del siglo XX